BRS steht für:
 Biologische Referenzsubstanz
 Ballistic Recovery System, Sicherheitssystem für Luftfahrzeuge, siehe Gesamtrettungssystem
 Baurechtssammlung, siehe unter Abkürzungen/Gesetze_und_Recht#B
 Binaural Room Scanning, akustisches Verfahren zur räumlichen Tonwiedergabe, siehe Binaural Sky
 Becchi-Rouet-Stora, im Sinne der BRST-Symmetrie
 Boost Recovery System, siehe Bremsenergierückgewinnung
 Flughafen Bristol (IATA-Code)
 Bahnhof Bristol Temple Meads (IATA-Code)
 Bundes-Rammlerschau Zuchtausstellung für Rasse-Kaninchen
 Business Requirement Specifications, Konzeption in der Softwareentwicklung unter besonderer Berücksichtigung geschäftlicher Maßstäbe
 Busverkehr Ruhr-Sieg

brs steht für:
 Baras (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Kaili in Sulawesi, Indonesien

Abkürzung